Boschilia ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Boschilia (* 1983), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Gabriel Boschilia (* 1996), brasilianisch-italienischer Fußballspieler